

Guerra 
 A39 Tortoise – carro armato britannico

Informatica 
 TortoiseCVS – software
 TortoiseGit – software
 TortoiseSVN – software

Musica 
 Tortoise – gruppo musicale statunitense
 Tortoise – album dell'omonimo gruppo musicale del 1994

Persone 
 Tortoise Matsumoto – cantante giapponese